Daru bezeichnet:
 Daru, eine Stadt und Insel in Papua-Neuguinea
 Daru (Sierra Leone), Ort in Sierra Leone
 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Daru (König), der zweite König des koreanischen Baekje-Reichs
 Pierre Daru (1767–1829), französischer Finanzmann, Dichter und Historiker